Газовая камера:
 Газовая камера — способ смертной казни.
 Камера газации бананов.
 Газоотводный механизм.